Karim Konaté ist der Name folgender Personen:

* Karim Konaté (Fußballspieler, 1987) (* 1987), nigrischer Fußballspieler
 Karim Konaté (Fußballspieler, 2004) (* 2004), ivorischer Fußballspieler